Invaze může označovat:

vojenství
 invaze – vojenský vpád

biologie
 invazní druh
 Invaze králíka divokého v Austrálii

historie
 Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa
 Invaze do Polska (1939)
 Invaze na Krétu
 Invaze na Sicílii
 Ruská invaze na Ukrajinu (2022)

literatura
 Invaze (kniha)
 Invaze z Aldebaranu
 Invaze z vesmíru 

film
 Invaze (film, 1980)
 Invaze (film, 1990)
 Invaze (film, 1996)
 Invaze (film, 1997)
 Invaze (film, 2002)
 Invaze (film, 2007)

televize
 Invaze (seriál)

Externí odkazy